Otvoreno prvenstvo Zagreba odnosno Zagreb Open, međunarodni hrvački turnir.

Pobjednici

Rang
2019.-? UWW Ranking Series
2014.-'18. International Tournament

Stil
2023. Grčko rimski, Slobodni (M i Ž)
2014.-'22. Grčko-rimski

Naziv turnira
2016.-'19. Grand Prix Zagreb Open
2014.-'15. Zagreb Open

Muškarci

Žene

Statistika (2019.)

Vidi
Hrvatski hrvački savez

Izvori

Športska natjecanja u Zagrebu
Hrvanje u Hrvatskoj
Međunarodna natjecanja u borilačkim vještinama i športovima u Hrvatskoj
Svjetska hrvačka natjecanja